Csehország
 Loket, település a Benešovi járásban
 Loket, település a Sokolovi járásban